Barbarano peut désigner:
 Barbarano Mossano, commune italienne située dans la province de Vicence en région Vénétie ;
 Barbarano Romano, commune italienne de la province de Viterbe dans la région Latium en Italie ;
 Barbarano Vicentino, ancienne commune italienne située dans la province de Vicence en région Vénétie ;